Smirnoff – azienda produttrice di vodka
 Alexis Smirnoff – wrestler canadese
 Karina Smirnoff – ballerina statunitense di origine ucraina
 Yakov Smirnoff – comico e attore sovietico naturalizzato statunitense